Хильда Лусия Солис () — 25-й министр труда США. Родилась в Лос-Анджелесе, Калифорния. Член Демократической партии, известна своей деятельностью по защите прав рабочих и женщин. С 2001 года была членом Палаты представителей США. С 1994 по 2000 год входила в сенат штата Калифорния. С 1992 по 1994 год была депутатом законодательной ассамблеи штата Калифорния, а с 1985 по 1992 год — членом совета поверенных колледжа Рио Хондо. За экологический активизм была удостоена почетной награды Profile in Courage библиотеки Джона Кеннеди.

Биография 
Хильда Лусия Солис (Hilda Lucia Solis) родилась 20 октября 1957 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Она была третьим ребенком в рабочей семье эмигрантов из Латинской Америки, получивших гражданство США, у которых всего было семеро детей. Её отец, Рауль Санчес Солис (Raul Sanchez Solis), мексиканец, работал на фабрике по переработке старых аккумуляторных батарей Quemetco и был функционером в профсоюзе Teamsters. Мать Хильды, Хуана Секейра (Juana Sequeira) была родом из Никарагуа, работала сборщицей на заводе игрушек компании Mattel, состояла в профсоюзе United Rubber Workers, принимала участие в родительских советах школ, где учились её дети, и была прихожанкой Римско-католической церкви. Хильда занималась воспитанием своих младших братьев и сестер, росла в латиноамериканском квартале San Gabriel Valley, расположенном недалеко от мусорного полигона, что впоследствии определило её желание активно заниматься вопросами экологии.

Солис училась в школе La Puente High School. Благодаря усилиям директора этой школы, который помог её родителям получить грант на образование дочери, Хильда первая в своей семье поступила в колледж: им стал Калифорнийский политехнический университет (California Polytechnic University).

В 1979 году Солис окончила университет со степенью бакалавра по политическим наукам. В 1981 году она получила степень магистра по государственному управлению в Южнокалифорнийском университете (University of Southern California). На последнем курсе Солис проходила практику в Белом доме, в аппарате помощника президента Джимми Картера (Jimmy Carter) по делам латиноамериканских меньшинств, а после выпуска была принята на работу аналитиком в департамент Белого дома по вопросам бюджета и управления, который покинула в связи с несогласием с политикой новой администрации Рональда Рейгана.

В 1982 году Солис вернулась в Калифорнию, в город Эль-Монте, где стала полевым представителем члена сената штата Калифорния Артура Торреса (Arthur Torres), а также начала работать директором программы штата по обеспечению доступности образования.

В 1985 году Солис была избрана в совет поверенных колледжа Рио Хондо (Rio Hondo College), причем сообщалось, что добиваясь этой должности, во время избирательной кампании она похудела на 9 килограмм. В 1989 году она была переизбрана на этом посту и занимала должность до 1992 года. Солис активно участвовала в городских комиссиях по торговле и защите прав женщин. В 1980-х годах её назвали одной из самых выдающихся молодых женщин Америки.

В 1991 году Солис была назначена в комиссию по вопросам страхования округа Лос-Анджелес штата Калифорния. В 1992 году, в 35 лет, Солис была избрана в законодательную ассамблею штата Калифорния, причем поначалу коллеги по ассамблее отказывались пускать её в лифт, предназначенный для депутатов, думая, что она из младшего обслуживающего персонала. В ассамблее Солис была активным противником табачного лобби, она настояла на принятии законопроекта, запрещавшего курение на всех рабочих местах в штате Калифорния.

В 1994 году Солис была избрана в сенат штата Калифорния от 24 избирательного округа, став первым латиноамериканцем, избранным в этот орган. В сенате штата она входила в комитеты по бюджету и фискальной политике, энергетике, здравоохранению и финансам. Пресса отмечала её либеральные взгляды: несмотря на губернаторское вето Солис добилась повышения минимального размера оплаты труда с 4,25 до 5,75 доллара в час, боролась за улучшение системы здравоохранения и защиты прав женщин, в частности, за оказание помощи жертвам домашнего насилия. Республиканцы жаловались на её настойчивость в достижении своих целей и обвиняли в том, что она лоббирует интересы профсоюзов. Солис выступала с рядом экологических инициатив, боролась против размещения новых мусорных полигонов в штате, и за личное мужество была удостоена почетной награды Profile in Courage от библиотеки Джона Кеннеди (John F. Kennedy Library), став первой женщиной-лауреатом.

В 2000 году Солис приняла участие в выборах в Палату представителей Конгресса США от 32-го избирательного округа в Калифорнии. На демократических праймериз она смогла заручиться поддержкой профсоюзов и опередить по голосам и пожертвованиям действовавшего конгрессмена Мэтью Мартинеса (Matthew Martinez), который заседал в палате от этого округа 18 лет и был известен своими консервативными взглядами: в частности, он был против поздних абортов и ужесточения контроля за распространением оружия, а также поддерживал невыгодное для местных рабочих соглашение по Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). После своего поражения Мартинес перешел в Республиканскую партию США, заявив о том, что демократы его предали. Солис легко завоевала победу на выборах, прошедших в ноябре 2000 года: она набрала 79 процентов голосов, опередив трех кандидатов от небольших партий (Республиканская партия своего кандидата не выдвинула) и 3 января 2001 года заняла место в Палате представителей.

В Палате представителей США Солис стала первым латиноамериканцем в комитете по энергетике и коммерции. Она была вице-председателем подкомитета по вопросам окружающей среды и токсичным отходам, была главным представителем демократов в этом подкомитете с 2003 по 2006 год. Солис был членом подкомитета по вопросам здравоохранения и телекоммуникациям и комитета под энергонезависимости и глобальному потеплению. Она была одним из глав комитетов по законодательной политике Демократической партии в Палате представителей. Она была председателем специальной комиссий по вопросам здравоохранения и охраны окружающей среды латиноамериканских демократических кокусов (фракционного объединения членов Палаты представителей латиноамериканского происхождения) и заместителем председателя кокусов Палаты представителей по правам женщин.

Солис выступала за ужесточение контроля над распространением оружия и видела в этом эффективную меру для сокращения уровня преступности. Также она продолжала работать над улучшением защиты прав женщин и материального положения рабочих, была сторонницей усиления профсоюзов и увеличения рабочих мест в сфере экологически чистых технологий. Солис была автором законопроекта о реформе системы здравоохранения, предлагавшего избавиться от неравенства в предоставлении здравоохранительных услуг. Также она была сторонницей либерализации законов об иммиграции и улучшения защиты прав рабочих-иммигрантов и выступала против сокращения площадей национальных парков и заказников, лоббировавшегося нефтегазовыми и деревообрабатывающими компаниями

В 2002, 2004 и 2006 годах Солис с подавляющим преимуществом переизбиралась в Конгресс, причем в двух последних случаях у неё был единственный противник — представитель Либертарианской партии.

В ходе президентских выборов в США в 2008 году Солис была активной сторонницей Хиллари Клинтон, однако после поражения на праймериз та сняла свою кандидатуру. После того, как в ноябре 2009 года новым президентом США был избран демократ Барак Обама, Солис была названа кандидатом на пост нового министра труда США. Эксперты отмечали, что несмотря на то, что Обама в предвыборных выступлениях обещал улучшения положения трудящихся, выбранные им члены кабинета министров по торговым и финансовым вопросам скорее будут отстаивать интересы крупных корпораций, а не рабочих.

Слушания по кандидатуре Солис в Сенате США были намечены на 5 февраля 2009 года, однако их отложили после того, как выяснилось, что муж Солис с 1993 года уклонялся от уплаты налогов. Пресса отмечала, что из-за подобных претензий Том Дэшл отказался от поста министра здравоохранения, сняв свою кандидатуру. Тем не менее, 11 февраля 2009 года кандидатуру Солис поддержала профильная комиссия Сената, а 25 февраля Сенат официально утвердил её на посту министра труда США.

Солис замужем за бизнесменом, владельцем автомобильного магазина Сэмом Сайядом (Sam Sayyad). Они поженились в июне 1982 года, детей у них нет. Единственным увлечением Солис, помимо политики, пресса называла танец сальса.

Примечания

Ссылки 
 

Женщины-политики США
Члены Сената Калифорнии
Члены Палаты представителей от штата Калифорния
Министры труда США
Члены Демократической партии США от Калифорнии
Кабинет Барака Обамы
Экоактивисты США
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Выпускники Школы государственной политики Университета Южной Калифорнии
Выпускники Калифорнийского политехнического государственного университета в Помоне
Преподаватели Калифорнийского политехнического государственного университета в Помоне